

Patronymes 
 Agustín Fraysse (1988-), coureur cycliste argentin ;
 Élise Fraysse (1920-1957), journaliste française et mère de Jacqueline Fraysse ;
 Eugène Fraysse (1879-), joueur de football français ;
 Jean-Louis Fraysse (1946-2011), écrivain français ;
 Jacqueline Fraysse (1947-), médecin cardiologue et femme politique française ;
 Marc Fraysse (1949-), homme politique français;
 Sébastien Fraysse (1986-), nageur français.

Lieux 

 Le Fraysse est une commune  située dans le département du Tarn.

Homonymie de patronyme
Homonymie de toponyme
Patronyme occitan